Atienza steht für:

 Atienza (Guadalajara), Gemeinde in der Provinz Guadalajara, Autonome Gemeinschaft Kastilien-La Mancha, Spanien

Atienza ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Atienza (1931–2015), spanischer Fußballspieler
 Antonio Ceballos Atienza (1935–2022), spanischer Geistlicher, Bischof von Cádiz y Ceuta
 Arnold Atienza (* 1972), philippinischer Sportler, Politiker und Nachrichtensprecher
 Daniel Atienza (* 1974), spanischer Radrennfahrer
 Jesús Atienza Serna (* 1944), spanischer Botschafter
 José Livioko Atienza, Jr. (* 1941), philippinischer Politiker
 Narcisa Atienza (* 1979), philippinische Leichtathletin